Nyland bezeichnet:

 den schwedischen Namen der Landschaft Uusimaa in Südfinnland, siehe Nyland (Landschaft)

 schwedische Orte:
 in der Gemeinde Kramfors, siehe Nyland (Kramfors)
 in der Gemeinde Umeå, siehe Nyland (Umeå)

 eine zwischen 1918 und 1921 herausgegebene Vierteljahresschrift, siehe Nyland (Zeitschrift)
 Werkleute auf Haus Nyland, Künstlerbund, siehe Nyland-Stiftung

 Nylands mekaniske verksted, eine norwegische Schiffswerft in Oslo
 NSB Verksted Nyland, ein Ausbesserungswerk von Bane Nor in Norwegen

 Werkleute auf Haus Nyland, ein Künstlerbund

 Nyland (Oslo), ein Stadtteil der norwegischen Hauptstadt Oslo

Nyland ist der Familienname folgender Personen:
 Ørjan Nyland (* 1990), norwegischer Fußballtorhüter
 Rose Nyland (1929–2004), deutsche Schriftstellerin
Siehe auch:
 Neuland
 Nieland